Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Tisamène fils d'Oreste, roi d'Argos ;
 Tisamène fils de Thersandre, roi de Thèbes.